Il doppio del torneo di tennis WTA South Carolina 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Elise Burgin e Lori McNeil 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Camille Benjamin /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)

 Elise Burgin /  Lori McNeil (finale)
 Cláudia Monteiro /  Yvonne Vermaak (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA South Carolina 1985